Kääpa (rivier), een rivier in Estland
 Kääpa (Mustvee), een dorp in de Estlandse gemeente Mustvee, gelegen aan bovengenoemde rivier
 Kääpa (Võru), een dorp in de Estlandse gemeente Võru vald